een lid van de etstoel, een rechtscollege
.et, het achtervoegsel van domeinnamen in Ethiopië

Zie ook 
 ET